Libanotis filifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Röhling och Ernst Gottlieb von Steudel. Libanotis filifolia ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
filifolia